Weißensee ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Weißensee (Thüringen), eine Stadt im Landkreis Sömmerda, Thüringen
 Weißensee (Kärnten), Gemeinde im Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Fehértó (dt. Weißensee), ungarische Gemeinde im Kreis Győr

Ortsteile:
 Berlin-Weißensee, ein Ortsteil von Berlin (Bezirk Pankow)
 Bezirk Weißensee, ein ehemaliger Bezirk von Berlin
 Weißensee (Füssen), ein Ortsteil von Füssen im Landkreis Ostallgäu, Bayern

historisch:
 Białe Błoto, Ortschaft bei  Dobroszyce in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen  (ehemals Weißensee im Landkreis Oels, Niederschlesien)
 Biel (Reszel), Ortschaft bei  Reszel in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen  (ehemals Weißensee im Landkreis Rößel, Ostpreußen)
 Błażejewko, Ortschaft bei Kórnik  in der Woiwodschaft Großpolen, Polen (ehemals Weißensee im Landkreis Posen, Wartheland)
 Chycina, Ortschaft bei  Bledzew in der Woiwodschaft Lebus, Polen (ehemals Weißensee im Landkreis Meseritz, Brandenburg)
 Czyste, Ortschaft bei Trzcińsko-Zdrój in der Woiwodschaft Westpommern, Polen (ehemals Weißensee im Landkreis Königsberg Nm., Brandenburg)
 Bolschije Gorki (Kaliningrad), eine Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (ehemals (Groß) Weißensee im Landkreis Wehlau, Ostpreußen)
 Amt Weißensee, Verwaltungseinheit im Kurfürstentum bzw. Königreich Sachsen (Thüringer Kreis) 
 Landkreis Weißensee, Verwaltungseinheit in der preußischen Provinz Sachsen (1816–1944) und im Land Thüringen (1945–1950)
 Plātere, ein 1905 niedergebranntes Gutsdorf, Lettland (ehemals Weißensee, Livland)
 Valgjärve, ein Rittergut, (ehemals Weißensee im Kreis Werro, Estland)

Gewässer:
 Weißensee (See in Bayern), ein See bei Füssen, Bayern
 Weißensee (See in Kärnten), ein See in Kärnten, Österreich
 Weißensee (See in Tirol), ein See bei Biberwier in Tirol, Österreich
 ein See bei Bad Sachsa, Niedersachsen, Teil des Naturschutzgebietes Weißensee und Steinatal

Weißensee ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Weißensee (* um 1560; † 1622), deutscher Komponist und protestantischer Pfarrer
 Heinrich Hetzbold von Weißensee, Minnesänger im 14. Jahrhundert
 Katrin Weißensee (* 1976), deutsche Diplom-Betriebswirtin (FH) und Performancekünstlerin der Sandanimation
 Magdalena Sybilla Weißensee (1707–1786), deutsche Dichterin

Weißensee steht ferner für:
 Schloss Weißensee, abgegangenes Schloss in Berlin-Weißensee

Siehe auch:
 Weissensee, Fernsehserie der ARD
 Weisensee
 Weißenbachsee
 Weißensee Straße, Landesstraße in Österreich
 Weißenseer Arbeitskreis (Kirchliche Bruderschaft in Berlin), 1958 entstandene Gruppe von evangelischen Theologen der DDR
 Weißenseer Blätter (WBl), von 1982 bis 2006 existierende Zeitschrift des Weißenseer Arbeitskreises der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg
 Weißer See